Богараш може бити:

 Богараш (Бачка Топола), насељено место у општини Бачка Топола
 Богараш (Сента), насељено место у општини Сента